Jean-Pierre Blazy (né en 1949), homme politique français ;
Michel Blazy (né en 1966), artiste français.

Voir aussi
Philippe Douste-Blazy